Појам Леонор од Аустрије може да се односи на:
Леонор од Аустрије (португалска краљица),
Леонор од Аустрије (пољска краљица),
Елеонора од Аустрија, војвоткиња Мантове,
Елеонора од Аустрија (кћерка Карла II),